Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen (HMS) Southampton nach der englischen Stadt Southampton

 Die erste Southampton war ein Kriegsschiff vierten Rangs mit 48 Kanonen. Sie lief 1693 vom Stapel, wurde 1700 neu aufgebaut, 1728 in eine Hulk umgewandelt und 1771 abgewrackt. 
 Die zweite HMS Southampton war eine als Kriegsschiff fünften Rangs eingestufte Fregatte mit 32 Kanonen. Sie lief 1757 vom Stapel und ging 1812 durch Schiffbruch bei den Bahamas verloren.
 Die dritte HMS Southampton war ein Linienschiff vierten Rangs mit 60 Kanonen. Sie lief 1820 vom Stapel, wurde 1867 an das "Hull Committee" ausgeliehen und 1912 verkauft.
 Die vierte HMS Southampton war ein Kleiner Geschützter Kreuzer oder leichter Kreuzer der Town-Klasse von 1910. Sie lief 1912 vom Stapel, nahm 1916 an der Skagerrakschlacht teil und wurde 1927 zum Abwracken verkauft. 
 Die fünfte HMS Southampton war ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse von 1936. Sie lief 1936 vom Stapel, nahm an zahlreichen Operationen im Zweiten Weltkrieg teil und sank 1941 östlich von Malta nach Bombentreffern. 
 Die sechste HMS Southampton ist ein Zerstörer des Typs 42. Sie lief 1979 vom Stapel und befindet sich derzeit noch im aktiven Dienst.

Southampton